Universalism kan syfta på 

 Universalism (teologi) – kan syfta dels på läran om alltings återställelse, apokatastasis, men också på en nordamerikansk, ur baptistiska och metodistiska kretsar under senare delen av 1700-talet framgången sekt med brittiska rötter

Se även
 Universalia – en filosofisk term; allmänbegrepp, motsatsen till partikulär
 Universalitet – en filosofisk term för allmängiltighet
 Unitarian Universalism – en liberal religion som kännetecknas av en "fri och ansvarsfull sökning efter sanning och mening"
 Apokatastasis –  idén om att allt det onda en gång ska upphöra
 Naturrätt – ett fundamentalt begrepp inom politiska ideologier och filosofi
 Internationalism – en politisk rörelse som förespråkar större ekonomiskt och politiskt samarbete mellan länder
 Universal (olika betydelser)